Беккер, Александр Александрович (1922—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Беккер, Александр Каспарович (1818—1901) — российский ботаник и энтомолог.
 Беккер, Александр Михайлович (1907—1966) — советский звукооператор «Ленфильма».